peut désigner :

Allemagne 
  
  d'artillerie de la  d'infanterie
  de cavalerie de la  d'infanterie 
  d'infanterie de la  d'infanterie

Australie 
  d'infanterie
  de soutien

Espagne

États-Unis

France 
 
   de la  division de cavalerie 
  de la  d'infanterie
  alpine

Nigeria

Russie

Royaume-Uni

Ukraine 
 17e brigade blindée

Union soviétique